Cabisius ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Cabisius (1843–1907), deutscher Sänger und Theaterleiter
 Elise Stephanie Kreuzer (1845–1936), deutsche Sängerin (Sopran) und Schauspielerin